Matthew Kelly – attore britannico
Matthew Kelly – ciclocrossista statunitense
Matt Kelly – batterista dei Dropkick Murphys
Matt Kelly – chitarrista
Matt Kelly – hockeista su ghiaccio canadese